Суперкубок Испании по футболу среди женщин 2022/2023 () — 8-й розыгрыш ежегодного Суперкубка Испании и 4-й по формату «финала четырёх».

Участники 
  Барселона (чемпион Испании 2021/22 и обладатель Кубка Испании 2021/22)
  Уэльва (финалист Кубка Испании 2021/22)
  Реал Сосьедад (вице-чемпион Испании 2021/22)
  Реал Мадрид (третье место в Чемпионате Испании 2021/22)

Матчи

Полуфиналы

Финал

Примечания 

2023
Спорт в Испании в 2023 году
Январь 2023 года